Мари Мёрдрак (; ок. 1610, Мандр-ле-Роз — 1680) — французский химик, автор трактата «La Chymie Charitable et Facile, en Faveur des Dames» («Простая и милосердная химия для дам»). Трактат, описывавший способы приготовления лекарств и косметических средств, а также разнообразное химическое оборудование и методы работы с ним, стал, вероятно, первой книгой по химии, написанной женщиной. Он неоднократно переиздавался во Франции, в том числе при жизни автора, и переводился на другие языки.

Биография 
Мари Мёрдрак родилась около 1610 года в Мандр-ле-Роз. О её жизни известно по большей части лишь то, что она сама писала о себе в своём трактате. Отцом Мари был сельский нотариус. У неё была сестра Катрин, в замужестве Ла Гетт, в 1681 году опубликовавшая книгу мемуаров. В 1625 году Мари вышла замуж за Анри де Вибрака, капитана гвардии Шарля де Валуа, герцога Ангулемского, и поселилась в его замке Гробуа (château de Grosbois). После замужества она познакомилась с графиней де Гиш, женой Армана де Грамона, графа де Гиш, которая стала её подругой и покровительницей и которой она впоследствии посвятила свой трактат.

Достоверно неизвестно, когда и как Мари Мёрдрак увлеклась химией. Однако сохранились сведения о том, что она вначале читала доступную ей литературу по химии и алхимии, а впоследствии завела собственную лабораторию, в которой проводила опыты. У неё даже была собственная высокотемпературная печь: это тем более удивительно, что для владения подобной печью требовалось специальное разрешение короля. Вероятно, поддержку, как моральную, так и финансовую, ей оказывала графиня де Гиш.

Основной целью Мари было создание лечебных и косметических средств, которые могли бы использовать женщины, причём она безвозмездно делилась своей продукцией со всеми нуждавшимися. Кроме того, она тщательно записывала составляемые ею рецепты и спустя два года решила опубликовать их в виде книги. По её собственным словам, этому предшествовали длительные сомнения:

Я начинала сей скромный Трактат исключительно для себя самой, чтобы не утратить знания, полученные благодаря долгому труду и многократным опытам. Впоследствии мне захотелось его напечатать, но если у меня были причины сделать мой труд всеобщим достоянием, то были и причины оставить его сокрытым: я твердила самой себе, что женщине не подобает поучать; что ей следует хранить молчание, слушать и учиться самой, не подавая вида, что и у неё есть какие-то познания; что издание книги ей, во-первых, недоступно, а во-вторых, способно лишь навредить её репутации: ведь мужчины презирают и чернят любые порождения женского ума. Но вместе с тем я тешила себя мыслью, что буду не первой женщиной, выступившей в печати, что ум не имеет пола и что если бы женщины были столь же просвещёнными, как мужчины, если бы на их образование тратилось столько же времени и средств, то они ни в чём не уступали бы мужскому полу.

В 1666 году был опубликован её трактат «La Chymie Charitable et Facile, en Faveur des Dames» («Простая и милосердная химия для дам»), написанный на французском языке и рассчитанный на читательниц-женщин. С одной стороны, Мёрдрак писала простым и понятным языком, доступным самой широкой аудитории; с другой стороны, не избегала технических подробностей и давала исключительно подробные руководства. Трактат, объёмом в 330 страниц, состоял из шести частей. В первой Мёрдрак подробно описывала химический инструментарий, методы проведения опытов и различные меры веса. Вторая была посвящена свойствам лекарственных трав. В третьей речь шла о субстанциях животного происхождения. В четвёртой Мёрдрак, затрагивая область неорганической химии, писала о свойствах металлов. В пятой описывались средства от конкретных недугов, таких как головная и зубная боль. Наконец, шестая часть была посвящена разнообразным косметическим средствам: кремам, благовониям, краскам для волос, отбеливателям зубов и т. д. Мари также предостерегала своих читательниц от использования некоторых широко популярных в то время средств, которые могли представлять опасность (например, соединения ртути для отбеливания кожи), и призывала делиться приготовленными лекарствами с неимущими, как это делала она сама. Осознавая высокую стоимость и недоступность определённых ингредиентов и оборудования для многих читательниц, Мёрдрак описывала их более дешёвые и простые аналоги, давала рекомендации по самостоятельному изготовлению необходимых инструментов, и даже приглашала читательниц в собственную лабораторию. Практические, прикладные сведения опирались в её книге на теоретическую базу. Во многом Мёрдрак следовала учению Парацельса, однако она подвергала сомнению утверждения алхимиков, которым якобы удавалось получить золото и серебро: по её словам, их умозрительные теории никогда ещё не подтверждались практикой и непосредственной демонстрацией.

Хотя Мари Мёрдрак не сделала значимых научных открытий, она была опытным химиком-практиком и сведущим фармацевтом. Вероятно, её «Простая химия» стала первой книгой по этой науке, написанной женщиной. Более того: в то время, когда Мёрдрак писала свой трактат, химия вообще не выделялась как отдельная дисциплина и не преподавалась в университетах. Неслыханным было также заявление автора о том, что «ум не имеет пола» и её позиционирование себя как женщины-учёного, ставящей свою науку на службу другим женщинам. В конце концов её трактат был официально одобрен медицинским факультетом Парижского университета как содержащий «лишь то, что может быть полезно публике».

«Простая химия» пользовалась большой популярностью в конце XVII — начале XVIII века и трижды переиздавалась ещё при жизни автора. Кроме того, она по меньшей мере шестикратно переводилась на немецкий язык и один раз на итальянский. Во французском издании 1687 года на фронтисписе появился портрет автора: Мари Мёрдрак была изображена сидящей на ящике с материалами и указывающей на книжные полки и разнообразные предметы химического оборудования.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Женщины-химики Франции
Химики XVII века